Sojuz může být:
 Sojuz (kosmická loď)
 Sojuz (nosná raketa)
 Sojuz (plynovod)